Werenka ist der Familienname folgender Personen:

Brad Werenka (* 1969), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
Darcy Werenka (* 1973), kanadischer Eishockeyspieler